State of the Art – album degli Shinhwa del 2006
State of the Art – album degli Hilltop Hoods del 2009
State of the Art – album di Fabrizio Bosso del 2017

Pagine correlate 
Stato dell'arte
Lo stato dell'arte